Ravit ist der Familienname von 

 Johann Christian Ravit (1806–1868), Hochschullehrer und Politiker

Ravit ist der Name einer ehemaligen Gemeinde im Kreis Apenrade, siehe Bjolderup Sogn